1,2-Дифтортетрахлорэтан — низший хлорфторуглерод, бесцветная прозрачная жидкость со слабым запахом гексахлорэтана. Относится к хладонам, производство и применение которых регулируется Монреальским протоколом. Торговая марка (СССР, РФ) — хладон 112.

Свойства

Физические свойства 
Достаточно инертная бесцветная жидкость. При ультрафиолетовом облучении в присутствии кислорода разрушается с образованием радикалов, которые дисмутируют до фторхлоруглеродов, хлоруглеродов и хлора (в том числе атомарного, взаимодействующего с озоном, что приводит к снижению концентрации озона в стратосфере).

Химические свойства 
Основными химическими свойствами являются:
 1,2-дифтортетрахлорэтан — нетоксичен, но вдыхание воздуха с его большими концентрациями может привести к отёку лёгких, вызывает наркотический эффект;
 взаимодействуя с водородом, образуют продукты замещения галогенов на водород;
 взаимодействуя с фтороводородом в присутствии катализаторов образуются продукты замещения хлора на фтор;
 плохо растворим в воде, не взаимодействует с ней;
 вещество растворяется в спирте, эфире и бензине;
 его химические превращения требуют высоких температур.

Получение 
Основными промышленными методами производства 1,2-дифтортетрахлорэтана являются жидко- или газофазное фторирование 1,1,2,2-Тетрахлорэтана фтором, безводным фтороводородом в присутствии галогенидов сурьмы, гексахлорэтана фторидами металлов, а также дисмутация полифторхлоралкана при 150—250 °С в присутствии оксида или хлорида алюминия.

Применение 
1,2-Дифтортетрахлорэтан является инертным растворителем и реагентом для фторорганического синтеза. Применяется как чистящее средство.

Не токсичен для животных, не раздражает кожу и слизистые оболочки, поэтому в ветеринарии используется для достижения антигельминтного результата. Он эффективен в отношении гельминтов трематод (фасциолёза и парамфистоматоза), но действует исключительно на взрослые формы фасциолёз.

Примечания 

Фторорганические соединения
Фреоны
Парниковые газы